Akialoa ist eine Untergattung der Kleidervogel-Gattung Hemignathus. Folgende Arten und Unterarten sind bekannt:

Oahu-Akialoa Hemignathus ellisianus 
Kauai-Akialoa Hemignathus ellisianus stejnegeri
Lanai-Akialoa Hemignathus ellisianus lanaiensis
Hawaii-Akialoa Hemignathus obscurus
Hemignathus upupirostris